Elżbieta Franciszka Maria Habsburg-Lotaryńska (ur. 17 stycznia 1831 w Budzie, Węgry; zm. 14 lutego 1903 w Wiedniu) – księżniczka Węgier i Czech, arcyksiężniczka Austrii.

Elżbieta Franciszka urodziła się jako córka palatyna Węgier Józefa Habsburga (1776-1847) i jego trzeciej żony Marii Doroty Wirtemberskiej (1797-1855). Jej dziadkami ze strony ojca byli cesarz Leopold II i księżniczka hiszpańska Maria Ludwika Burbon. Jej dziadkami ze strony matki byli Ludwik Wirtemberski, książę Wirtembergii (1756-1817) i Henrietta, księżniczka Nassau-Weilburg.

Maria Ludwika była córką króla Karola II Hiszpańskiego i polskiej księżniczki Marii Amalii Wettyn. Ludwik Wirtemberski był synem Fryderyka Eugeniusza, księcia Wirtembergii i Zofii Doroty Brandenburg-Schwedt oraz młodszym bratem Fryderyka I, pierwszego króla Wirtembergii, a starszym – Marii Fiodorownej, żony cara Rosji Pawła I.

4 października 1847 roku w Wiedniu, Elżbieta wyszła za mąż za arcyksięcia Ferdynanda Karola Wiktora z linii modeńskiej (1821-1849), syna Franciszka IV i Marii Beatrycze Sabaudzkiej, z którym miała jedną córkę Marię Teresę (1849-1919), ostatnią królową Bawarii.

Arcyksiężniczka Elżbieta uważana była przez współczesnych za bardzo piękną kobietę. Była poważną kandydatką na przyszłą cesarzową austriacką, aprobowaną przez Franciszka Józefa, jednakże arcyksiężnej Zofii udało się storpedować jej kandydaturę, pod pretekstem wzrostu wpływów węgierskich na dworze. Po raz drugi wyszła za mąż 18 kwietnia 1854 roku w Wiedniu, dokładnie tydzień przed uroczystościami ślubnymi cesarza. Jej drugim mężem został arcyksiążę Karol Ferdynand (1818-1874). Para miała szóstkę dzieci:
 Franciszek Józef (ur. 1855); 
 Fryderyk Maria Albrecht Wilhelm Karol (1856–1936), książę cieszyński; 
 Maria Krystyna Désirée Henrietta Felicyta Rainiera (1858−1929), królowa Hiszpanii;
 Karol Stefan Eugen Wiktor Feliks Maria (1860−1933), kandydat do polskiej korony; 
 Eugen Ferdynand Pius Bernard Feliks Maria (1863–1954), wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1894-1923;
 Maria Eleonora (ur. 1864).

Elżbieta zmarła w Wiedniu. Została pochowana w Baden, gdzie znajduje się ulica jej imienia.

Habsburgowie Lotaryńscy
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1831
Zmarli w 1903